Николай Васильевич Сперанский:
 Сперанский, Николай Васильевич (1840—1924) — лейб-медик, главный военно-медицинский инспектор.
 Сперанский, Николай Васильевич (1861—1921) — историк, педагог, переводчик, журналист, общественный деятель.